Упрощённый английский язык — термин, введённый для обозначения того или иного варианта английского языка для начинающих, отличающихся сокращённым словарём и упрощённой грамматикой.

Обычно под «упрощённым английским» имеют в виду:
 Бейсик-инглиш — международный искусственный язык на основе английского языка, созданный в 1925 году британским лингвистом Чарльзом Огденом.
 Упрощённый технический английский язык (Simplified Technical English) — спецификация английского языка, изначально разработанная для руководств по эксплуатации в авиационно-космической промышленности.
 Специальный английский язык — версия английского языка, специально разработанная для ведения радио- и телевизионных передач радиостанции «Голос Америки»